Ве́рде (Verde) в переводе с испанского, португальского, итальянского и румынского языков означает «зелёный цвет». Является составной частью топонимов, а также фамилией.

Фамилия 
 Верде, Алессандро — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.
 Верде, Даниэле — итальянский футболист.
 Верде, Сезариу (1855—1886) — португальский поэт.
Верде, Эдмон (1795—1869) — французский издатель, библиограф, мемуарист.
 Верде, Элио — итальянский дзюдоист, участник летних Олимпийских игр 2012 года.
 Верде Висконти (1352 — до 1414) — представительница дома Висконти.

Топонимы 
 Верде — река в центральной части штата Аризона, США.
 Кабо-Верде — государство в Западной Африке, ранее известное как Республика Острова Зелёного Мыса.
 Меса-Верде — национальный парк на юго-западе штата Колорадо, США.
 Монте-Верде — Зелёная Гора, археологический памятник в южно-центральной части Чили.

Прочее 
 Винью Верде — «зелёное вино», португальское вино из провинции Минью.

См. также 
 Валверде — «зелёная долина» на португальском
 Вальверде — «зелёная долина» на испанском
 Рио-Верде — «зелёная река» на испанском